Cantonul Lassigny este un canton din arondismentul Compiègne, departamentul Oise, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Amy || align="right" | 375 || align="right" | 60310 || align="right" | 60011
|-
| Avricourt || align="right" | 253 || align="right" | 60310 || align="right" | 60035
|-
| Beaulieu-les-Fontaines || align="right" | 585 || align="right" | 60310 || align="right" | 60053
|-
| Candor || align="right" | 243 || align="right" | 60310 || align="right" | 60124
|-
| Cannectancourt || align="right" | 544 || align="right" | 60310 || align="right" | 60126
|-
| Canny-sur-Matz || align="right" | 344 || align="right" | 60310 || align="right" | 60127
|-
| Crapeaumesnil || align="right" | 142 || align="right" | 60310 || align="right" | 60174
|-
| Cuy || align="right" | 227 || align="right" | 60310 || align="right" | 60192
|-
| Dives || align="right" | 323 || align="right" | 60310 || align="right" | 60198
|-
| Écuvilly || align="right" | 249 || align="right" | 60310 || align="right" | 60204
|-
| Élincourt-Sainte-Marguerite || align="right" | 826 || align="right" | 60157 || align="right" | 60206
|-
| Évricourt || align="right" | 210 || align="right" | 60310 || align="right" | 60227
|-
| Fresnières || align="right" | 163 || align="right" | 60310 || align="right" | 60258
|-
| Gury || align="right" | 202 || align="right" | 60310 || align="right" | 60292
|-
| Laberlière || align="right" | 173 || align="right" | 60310 || align="right" | 60329
|-
| Lagny || align="right" | 491 || align="right" | 60310 || align="right" | 60340
|-
| Lassigny || align="right" | 1 357 || align="right" | 60310 || align="right" | 60350
|-
| Mareuil-la-Motte || align="right" | 597 || align="right" | 60490 || align="right" | 60379
|-
| Margny-aux-Cerises || align="right" | 240 || align="right" | 60310 || align="right" | 60381
|-
| Plessis-de-Roye || align="right" | 229 || align="right" | 60310 || align="right" | 60499
|-
| Roye-sur-Matz || align="right" | 423 || align="right" | 60310 || align="right" | 60558
|-
| Thiescourt || align="right" | 727 || align="right" | 60310 || align="right" | 60632
|}
 
 

Cantoane în Oise